Ботовский сельский округ

Тверская область 

 Ботовский сельский округ Осташковского района (до 2005 года)

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Ботовский сельский округ Сретенского района